Le Championnat de squash du British Open masculin 2017 est l'édition 2017 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 21 au . Grégory Gaultier gagne son troisième British Open en battant Nick Matthew en finale et retrouve avec cette victoire la place de  mondial. 

Pour la première fois de l'histoire du tournoi, la dotation de  de l'épreuve féminine est égale à celle de l'épreuve masculine.

Le tableau comporte trente-deux participants dont huit têtes de série et huit joueurs qualifiés. Une wild card est octroyée à Declan James. Le champion du monde et récent vainqueur du Tournament of Champions Karim Abdel Gawad est battu dès le  par son compatriote et ami Mohamed Abouelghar. Après cette victoire de Grégory Gaultier, Mohamed El Shorbagy perd sa place de  mondial au profit de Grégory Gaultier, plus vieux  mondial de l'histoire.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2017
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

masculin 2017
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2017
Sport en mars 2017
PSA World Series 2017